Jan Płaza herbu Topór (zm. 1599) – starosta lubaczowski.
 Jan Płaza herbu Topór (zm. 1615) – starosta lubaczowski.
 Jan Płaza – pseudonim Augusta Bielowskiego.